Tistronörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tistronörarna, Houtskär, Åboland, 
 Tistronörarna (vid Käldersö, Korpo), Åboland, 
 Tistronörarna (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Tistronörarna (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Tistronörarna (vid Björkö, Korpo), Åboland,

Se även
Tistronören

Robotskapade Finlandförgreningar